Щелкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Щелкино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Щелкино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Россия/Украина 
 Щёлкино — город в Крыму.